Yutaka Tahara (Kagoshima, 27 de abril de 1982) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare